Liefland ist der Familienname folgender Personen:

 Joep van Liefland (* 1966), holländischer Konzeptkünstler
 Wilhelm E. Liefland (1938–1980), deutscher Lyriker und Musikkritiker

Liefland bezeichnet:

 Livland, veraltete Bezeichnung für eine historische Landschaft im Baltikum